

Топоним 
 Европейская — посёлок в Горнозаводском районе Пермского края.
 Европейская — железнодорожная станция Свердловской железной дороги.

См. также 
 Европейская площадь — площадь в Киеве.
 Европейская улица — улица во населённых пунктах государств бывшего СССР.
 Гранд Отель Европа (бывшая гостиница «Европейская») в Санкт-Петербурге.